Triolet bezeichnet:

Triolet (Spiel), ein Gesellschaftsspiel
Triolet (Wäsche), Hersteller von Damenunterwäsche
Triolet (Mauritius), Stadt in Mauritius
einen Berg im Montblanc-Massiv, siehe Aiguille de Triolet

Den Namen Triolet tragen folgende Personen:

Elsa Triolet, russisch-französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Triolett